Earp ist der Familienname folgender Personen:

 James Earp (1841–1926), amerikanischer Deputy Sheriff
 Josephine Earp (1861–1944), amerikanische Schauspielerin und Tänzerin, Lebensgefährtin von Wyatt Earp
 Morgan Earp (1851–1882), amerikanischer Revolverheld und Sheriff
 Virgil Earp (1843–1905), amerikanischer Revolverheld, Sheriff und Spieler